Löwenherz oder Loewenherz bezeichnet

 Richard Löwenherz (1157–1199), Richard Cœur de Lion oder Richard the Lionheart, englischer König Richard I.
 ein Spiel, siehe Löwenherz (Spiel)
 einen Roman von Astrid Lindgren, siehe Die Brüder Löwenherz
 die Buchhandlung Löwenherz in Wien
 das Schloss Richard Löwenherz, ein Gebäude in Kiew
 ein Kinder- und Jugendhospiz in Syke
 den ehemaligen Künstlernamen von Mellow Mark (* 1974), deutscher Musiker

Personen mit dem Familiennamen Löwenherz oder Loewenherz:

 Johanna Loewenherz (1857–1937), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Josef Löwenherz (1884–1960), jüdischer Rechtsanwalt in Wien
 Leopold Loewenherz (1847–1892), deutscher Physiker
 Vera Grabe Loewenherz (* 1951), kolumbianische Revolutionärin, Politikerin und Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch: